Бродско-посавска жупанија је жупанија у Посавини, у јужној Славонији.  Према прелиминарним резултатима пописа из 2021. у жупанији је живело 130.782 становника.

Становништво 

Према попису из 2011. у жупанији је живело 158.575 становника.

Према попису становништва из 2001. Бродско-посавска жупанија је имала 176.765 становника (4% од укупног становништва Хрватске) са просечном густином насељености од 88 становника/км². Етнички састав је био следећи: Хрвати 94%, Срби 3%, Роми 0.3%, Бошњаци 0,2% и остали.

Број становника по пописима

Извор 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Референце

Спољашње везе 

 Службене странице жупаније 

Бродско-посавска жупанија